Cinense ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Cinense y Abera (1911–1978), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von San Fernando
 Florentino Ferrer Cinense (* 1938), philippinischer Priester und Bischof der Diözese Tarlac